

Geografia 
 Italia
 Piovà – comune della provincia di Asti
 Piova – torrente della provincia di Torino
 Piova – torrente della provincia di Belluno

Musica 
 Piova – album dei Radiofiera del 1994